Гран-при США 2018 года (полное название — Formula 1 Pirelli 2018 United States Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 21 октября 2018 года на автодроме «Трасса Америк» в США. Это восемнадцатый этап сезона 2018 года. Первое место занял Кими Райкконен, пилот команды Ferrari.

Квалификация 

Примечания
  – Себастьян Феттель получил штраф в 3 места за неспособность достаточно замедлиться в период красного флага в свободной практике 1.
  – Пьер Гасли получил штраф в 35 мест за превышение своей квоты элементов энергоблока.
  – Брендон Хартли получил штраф в 40 мест: 35 мест за превышение своей квоты элементов энергоблока и 5 мест за незапланированную смену коробки передач.
  – Макс Ферстаппен получил штраф в 5 мест за незапланированную замену коробки передач.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

Примечания
  – Эстебан Окон первоначально финишировал восьмым, но был дисквалифицирован за превышение лимитов расхода топлива на 1 круг.
  – Кевин Магнуссен первоначально финишировал девятым, но был дисквалифицирован за потребление свыше 105 кг топлива во время гонки.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 

Гран-при США